В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе B предварительного раунда чемпионата Европы по баскетболу 2013. Состав группы был определён во время жеребьёвки предварительного раунда 18 ноября 2012 в концертном зале, расположенном в пещере Постойнска-Яма в Словении.

В группе участвовали Босния и Герцеговина, Латвия, Литва, Македония, Сербия и Черногория. Команды сыграли друг с другом в один круг, проведя в общей сложности пять матчей каждая. Матчи прошли с 4 по 9 сентября 2013 года во дворце спорта «Подмежакла» в Есенице, Словения. Три лучшие команды вышли во второй раунд. Ими стали сборная Сербии, выигравшая три матча из пяти и опередившая имевшие такое же количество побед команды за счёт лучшего результата в личных встречах, и сборные Латвии и Литвы, также выигравшие три матча.

Турнирная таблица

Результаты встреч

1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

Ссылки 
 Положение команд и результаты матчей